Э́гон Шульц (; 4 января 1943, Гросс-Естин — 5 октября 1964, Берлин) — немецкий пограничник, официальный герой ГДР. 

Служил унтер-офицером (звание примерно соответствует сержанту в России) пограничных войск ГДР на демаркационной линии, отделявшей Западный Берлин от ГДР, а до службы в армии работал учителем начальной школы в Путбусе на острове Рюген. По официальной версии, погиб от рук «беглеца из Республики» Кристиана Цобеля, пытавшегося проникнуть в Западный Берлин через незаконно прорытый туннель на Штрелицер-штрассе, 55. Позднее были опубликованы документы, согласно которым его застрелили по ошибке сослуживцы

В ГДР был создан культ Эгона Шульца, в честь него был назван ряд объектов и улиц в разных городах, в том числе Высшая политехническая школа в Берлине. Штрелитцер-штрассе, где погиб Шульц, была переименована в Эгон-Шульц-штрассе.

После вхождения ГДР в состав ФРГ объектам, названным в честь Эгона Шульца, были возвращены прежние названия. В то же время общественность Хёнова, ныне в составе Хоппегартена, где был установлен мемориальный камень в его честь, выступила против сноса этого памятника. По этому поводу бургомистр города заявил: «Мы должны учиться жить с нашими памятниками». В 2004 году по инициативе бывших беженцев из ГДР на месте гибели Шульца в Берлине установлена мемориальная доска. Похоронен на Новом кладбище в Ростоке.

См. также 
 Список пограничников ГДР, погибших при исполнении обязанностей

Примечания

Ссылки 
 Статья в «Berliner Zeitung» за 1996 год о переименованиях
 Документальный фильм «Геройская смерть: туннель и ложь» Бритты Вауэр на канале ZDF
 Хроника стены

Литература 
 Kurt Frotscher und Horst Liebig. Opfer deutscher Teilung — Beim Grenzschutz getötet. — ISBN 3-89819-198-2

Пограничники ГДР
Убитые в Германии
Персоналии:Берлинская стена
Похороненные в Ростоке